Une Ballade est une forme de poème médiéval

Œuvres musicales
 Ballades de Frédéric Chopin :
 Ballade  
Ballade slave de Claude Debussy

Cinéma
 Ballades,  film de Catherine Corsini (1983).